Los Angeles Galaxy is een Amerikaanse voetbalclub uit Carson, Californië. Galaxy werd op 17 oktober 1995 opgericht, thuishaven van de club is het Dignity Health Sports Park, waar 27.000 toeschouwers plaats kunnen nemen. De clubkleuren zijn wit, donkerblauw en goud, het resultaat van een algemene vernieuwing van de club om David Beckhams komst in 2007 op te vangen. Het wist tot op heden van alle MLS-clubs de meeste landstitels (5x) te veroveren.

Algemeen

De club genoot veel internationale aandacht door de komst van sterspeler David Beckham in het seizoen 2007/2008. In januari 2009 trok de Engelsman naar AC Milan, om er zich voor te bereiden op de start van de MLS, de Amerikaanse competitie. In maart zou Beckham terugkeren, maar hij wilde graag een vast contract tekenen bij AC Milan. Maar LA Galaxy hield het been stijf en wilde niets weten van een verkoop. Later kwamen de clubs overeen dat Beckham tot aan het eind van het seizoen bij AC Milan bleef. In augustus 2009 maakte Fabio Capello, bondscoach van Engeland, bekend dat hij voor het WK 2010 in Zuid-Afrika uitsluitend voetballers uit Europa selecteerde. Dit zorgde ervoor dat Beckham nog een keer een halfjaar verhuurd wilde worden aan een club in Europa.

Op 8 november 2007 verraste het bestuur de club met de aanstelling van de Nederlandse trainer Ruud Gullit. Met deze trainer van naam hoopte LA Galaxy in de voetbalwereld de nodige aandacht te kunnen trekken, in combinatie met mooi voetbal. Op 11 augustus 2008 nam de Nederlandse oefenmeester echter alweer ontslag bij de club uit Los Angeles, na zeven wedstrijden op rij niet gewonnen te hebben. Gullit werd vervangen door Bruce Arena. Onder Arena kende de club wel succes. Hij won met Los Angeles in 2010 en 2011 de MLS Supporters' Shield en won in 2011, 2012 en 2014 ook de MLS Cup.

LA Galaxy II speelt sinds 2014 in de USL Pro.

De Nederlander Dennis te Kloese was van 2018 tot 2021 algemeen directeur van de club.

Erelijst

Overzichtslijsten

Galaxy in internationale wedstrijden 

 Groep = Groepsfase
 1R = eerste ronde
 2R = tweede ronde
 3R = derde ronde
 1/8 = achtste finale
 1/4 = kwartfinale
 1/2 = halve finale
 F = finale

Bekende (oud-)Galácticos

Spelers

Trainers

Externe link 
 Officiële website van Los Angeles Galaxy

Amerikaanse voetbalclub
Sportclub in Los Angeles